Лива:

 Лива — оазис в Абу-Даби.
 Лива — река в Мурманской области России.
 Лива — озеро в Себежском районе Псковской области России.
 Лива — город в султанате Оман.
 Лива — город и супрефектура в Чаде.
 Лива — деревня в Эстонии.

См. также